

Codici 
 SK – codice vettore IATA di Scandinavian Airlines
 sk – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua slovacca
 SK – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Slovacchia
 SK – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Skrapar (Albania)
 SK – codice ISO 3166-2:CA del Saskatchewan (Canada)
 SK – codice ISO 3166-2:CD della provincia del Kivu Sud (Repubblica Democratica del Congo)
 SK – codice ISO 3166-2:ER della regione del Mar Rosso Settentrionale (Eritrea)
 SK – codice ISO 3166-2:GE di Shida Kartli (Georgia)
 SK – codice ISO 3166-2:HU di Szolnok (Ungheria)
 SK – codice ISO 3166-2:IN di Sikkim (India)
 SK – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Santacroce (Polonia)

Economia 
 Gruppo SK – conglomerato coreano di cui fanno parte anche SK Telecom e SK Teletech

Informatica 
 .sk – dominio di primo livello della Slovacchia

Sport 
 SK – abbreviazione di Sportklub, Spor Kulübü nella denominazione di squadre sportive
 SK – acronimo utilizzato per SUPERKOMBAT Fighting Championship, organizzazione romena di kickboxing

Altro 
 Sk – abbreviazione locale della corona slovacca
 SK – targa automobilistica di Sisak (Croazia)
 SK – targa automobilistica di Saalkreis (Germania)
 SK – targa automobilistica di Katowice (Polonia)
 SK – targa automobilistica di Svidník (Slovacchia)